After Hours puede hacer referencia a:

 After Hours, película de 1985 dirigida por Martin Scorsese.
 After Hours (1992), álbum de Gary Moore.
 After Hours (2012), álbum de Glenn Frey.
 After Hours (2020), álbum de The Weeknd.
 «After Hours» (2020), canción de The Weeknd.
 After Hours (manga), manga japonés.
 Afterhours, banda de rock italiana.
 After hour, club nocturno.